Міллс (округ, Айова)
 Міллс (округ, Техас)

Див. також 
 Міллс